Сергей Александрович Федотов:
 Федотов, Сергей Александрович (1931—2019) — советский и российский вулканолог и сейсмолог.
 Федотов, Сергей Александрович (род. 1970) — советский и российский хоккеист.